La communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône est une communauté de communes française située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Elle a été créée au , par fusion de la communauté de communes du canton de Pontailler et de la communauté de communes Auxonne - Val de Saône.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Voir aussi 
 Intercommunalités de la Côte-d'Or
 Liste des communes de la Côte d'Or
 Liste des cantons de la Côte d'Or
 Liste des arrondissements de la Côte d'Or

Notes et références

Lien externe 
 
 
 Office de tourisme Auxonne Pontailler-sur-Saône

Communauté de communes dans la Côte-d'Or
Auxonne